Teramulus är ett släkte av fiskar. Teramulus ingår i familjen silversidefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidefiskar
Teramulus